Весело́вка:

Абхазия 
Согласно административному делению Грузии входит в её состав, де-факто частично признанное государство Республика Абхазия.
 Веселовка — прежнее название населённого пункта Бжилва в Гудаутском районе Абхазии.

Белоруссия 
 Веселовка — деревня в Добрушском районе Гомельской области.
 Веселовка — посёлок в Узденском районе Минской области.

Казахстан 
 Веселовка — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.
 Веселовка — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Веселовка — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Веселовка — деревня в Фёдоровском районе Башкортостана.
 Веселовка — посёлок в Эртильском районе Воронежской области.
 Веселовка — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Веселовка — посёлок в составе города Светлый Калининградской области.
 Веселовка — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Веселовка — посёлок в Корткеросском районе Коми.
 Веселовка — посёлок в Темрюкском районе Краснодарского края.
 Веселовка — деревня в Добринском районе Липецкой области.
 Веселовка — хутор в Морозовском районе Ростовской области.
 Веселовка — посёлок в составе города Карпинск Свердловской области.
 Веселовка — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Веселовка — посёлок в Кирсановском районе Тамбовской области.
 Веселовка — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Веселовка — село в составе города Златоуст Челябинской области.
 Веселовка — прежнее название посёлка Весёлый в Тамалинском районе Пензенской области, упразднён в 2006 г.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Весёловка — село в Сакском районе.

Украина 
 Веселовка — село в Погребищенском районе Винницкой области.
 Веселовка — село в Тепликском районе Винницкой области.
 Веселовка — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Веселовка — село в Овручском районе Житомирской области.
 Веселовка — село в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Веселовка — село в Знамянском районе Кировоградской области.
 Веселовка — село в Кропивницком районе Кировоградской области.
 Веселовка — село в Новомиргородском районе Кировоградской области.
 Веселовка — село в Диканьском районе Полтавской области.
 Веселовка — село в Сумском районе Сумской области.
 Веселовка — село в Кременецком районе Тернопольской области.
 Веселовка — посёлок в Ивановском районе Херсонской области.
 Веселовка — село в Красиловском районе Хмельницкой области.
 Веселовка — село в Христиновском районе Черкасской области.
 Веселовка — село в Бахмачском районе Черниговской области.
Весёловка — прежнее (до 1962 года) название села Татаринцы в Лановецком районе Тернопольской области.

Прочее 
 Веселовка — река в России, протекает в Республике Коми.